Елизаветинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:

 Елизаветинский сельсовет — Забайкальский край, Читинский район.
 Елизаветинский сельсовет — бывший сельсовет в Краснодарском крае.
 Елизаветинский сельсовет — Ленинградская область, Гатчинский район.
 Елизаветинский сельсовет — Московская область, Шаховской район (упразднён в 1939).
 Елизаветинский сельсовет — Мордовия, Большеберезниковский район.
 Елизаветинский сельсовет — Новосибирская область, Чистоозёрный район.
 Елизаветинский сельсовет — Омская область, Черлакский район.
 Елизаветинский сельсовет — Оренбургская область, Адамовский район.
 Елизаветинский сельсовет — Пензенская область, Мокшанский район.
 Елизаветинский сельсовет — Ростовская область, Азовский район.
 Елизаветинский сельсовет — Саратовская область, Аткарский район.
 Елизаветинский сельсовет — Свердловская область, Пригородный район.
 Елизаветинский сельсовет, с 2004 село Елизаветинское — Ставропольский край, Благодарненский район (упразднён в 2017 году).

См. также 
 Елизаветовский сельсовет